Cap Anamur bezeichnet:
 Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte, eine Hilfsorganisation
 Cap Anamur (Schiff, 1979), ein Frachtschiff, das zwischen 1979 und 1987 für die Organisation unterwegs war und dieser ihren Namen gab
 Cap Anamur (Schiff, 1983), ein Frachtschiff, das von 2004 bis 2005 für die Organisation unterwegs war